Wikipedia se poate referi la:

 Wikipedia, este o enciclopedie liberă, colaborativă și multilingvă de Internet.
 (274301) Wikipedia, un asteroid.
 Wikipedia Monument, o statuie situată în Polonia.
 Comunitatea Wikipedia, o comunitate de contribuitori la enciclopedia online.
 , o specie de violete din genul Viola .